Эль-Калафате () — город и муниципалитет в департаменте Лаго-Архентино провинции Санта-Крус (Аргентина) на южном берегу озера Лаго-Архентино. Он назван в честь характерного для Патагонии растения барбарис самшитолистный (испанское название — «эль-калафате»).

История 
Населённый пункт был основан в 1927 году. Его рост начался после того, как был основан национальный парк Лос-Гласьярес, и в Эль-Калафате с 1943 года разместилась администрация национального парка.

Примечания 

Города провинции Санта-Крус (Аргентина)